RNI peut faire référence à : 

Radio North Sea International, une radio pirate ;
Rassemblement national des indépendants, un parti politique marocain ;
Ratio normalisé international, un test de coagulation sanguine ;
Règlements sur les normes d'interventions en forêt ;
Rayonnement non ionisant.